MRG puede referirse a:

Política y sociedad 
 Grupo de Investigación de las Minorías (), primera organización británica para la defensa de las lesbianas, activa entre 1963 y 1972;
 Movimiento de los Radicales de Izquierda (), denominación anterior del Partido Radical de Izquierda, un partido político francés;
 Movimiento de Resistencia Global, red de colectivos alterglobalización surgido en la antesala de las protestas de Praga en el año 2000.

Otros 
 Magnetorresistencia gigante (MRG en sus iniciales en español, GMR en inglés), efecto mecánico cuántico que se observa en estructuras de película delgada compuestas de capas alternadas ferromagnéticas y no magnéticas.